Ubaldi ist ein italienischer Familienname folgender Personen:

 Baldo degli Ubaldi (1327–1400), italienischer Rechtsgelehrter
 Benedetto Ubaldi (1588–1644), italienischer Kardinal
 Beniamino Ubaldi (1882–?), italienischer Bischof von Gubbio
 Martín Ubaldi (* 1969), argentinischer Fußballspieler